Открытый женский чемпионат Лугано по теннису 2018 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых грунтовых кортах.

Турнир-2018 являлся вторым по счёту и первым проходящим в городе Лугано, Швейцария. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура с призовым фондом 250 тысяч долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 32 участницы в одиночном разряде и 16 пар..

Соревнования проходили с 9 по 15 апреля 2018 года.

Прошлогодними чемпионками являются:
 Одиночный турнир —  Маркета Вондроушова
 Парный турнир —  Моника Никулеску /  Се Шувэй

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стала Кристина Младенович (№ 19 в мире на тот момент). Французская теннисистка не смогла доиграть матч первого раунда против теннисистки из квалификации Тамары Корпач. Титул достался другой фаворитке и второму номеру посева Элизе Мертенс (№ 20 в мире). В финале она обыграла белорусскую теннисистку Арину Соболенко. Прошлогодняя чемпионка Маркета Вондроушова защищала свой титул, однако во втором раунде проиграла итоговой победительнице этого розыгрыша Мертенс.

В парном турнире победа досталась также Элизе Мертенс, которая сыграла в дуэте с Кирстен Флипкенс и они имели первый номер посева. В финале они обыграли Веру Лапко и соперницу Мертенс по одиночному финалу Арину Соболенко. Прошлогодние чемпионки Моника Никулеску и Се Шувэй не защищали свой титул.

Рейтинговые очки

Призовой фонд

Посев игроков 

 1 Рейтинг учтён на 2 Апреля 2018
Теннисистки, получившие «уайлд-кард» (WC):
  Виктория Голубич
  Светлана Кузнецова
  Джил Тайхман

Теннисистки, победительницы квалификации (Q):
  Данка Ковинич
  Александра Каданцу
  Вера Лапко
  Ришел Хогенкамп
  Катинка фон Дайхманн
  Тамара Корпач

Теннисистки, лаки-лузер, проигравшие в финале квалификации (LL):
  Магдалена Френх

Соревнования

Одиночный турнир 
  Элизе Мертенс обыграла  Арину Соболенко со счётом 7-5, 6-2.
 Мертенс выиграла 2-й одиночный титул в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Соболенко сыграла 1-й одиночный финал и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный турнир 
  Элизе Мертенс /  Кирстен Флипкенс обыграли  Веру Лапко /  Арину Соболенко со счётом 6-1, 6-3.
 Мертенс выиграла 2-й парный титул в сезоне и 4-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Флипкенс выиграла 1-й парный титул в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Примечания

См. также 
 Открытый женский чемпионат Лугано
 WTA Тур 2018
 Международные турниры WTA

Ссылки 
 Официальный сайт

Швейцария
Теннис
Апрель 2018 года
2018